Bilbo Balings (Engels: Bilbo Baggins) is een personage in de fictieve wereld "Midden-aarde" uit de werken van schrijver J.R.R. Tolkien. Hij is de Hobbit waar het boek De Hobbit zijn naam aan te danken heeft. Hij wordt geboren op 22 september 2890 van de Derde Era, 1290 in de Gouwtelling. Hij speelt tevens een rol in het eerste en laatste deel van het boek In de Ban van de Ring.

Verhaallijnen

In De Hobbit gaat hij met de tovenaar Gandalf en een groep van 13 Dwergen naar Erebor om een grote schat die ooit van de Dwergen was, terug te roven van de gevaarlijke Draak Smaug. In dit verhaal krijgt Bilbo per toeval in de grot van Gollem de Ene Ring – die de drager ervan onzichtbaar maakt en die later centraal zal staan in In de Ban van de Ring – in handen. Rond zijn 111e verjaardag staat Bilbo op aandringen van Gandalf de ring af aan zijn neef Frodo, die is uitverkoren om de nieuwe drager van de Ring te worden en deze uiteindelijk te vernietigen. Doordat Bilbo de Ring in zijn bezit had is hij al die tijd lichamelijk jong gebleven, maar na het afstaan van de Ring wordt hij ineens heel snel ouder.

Op 29 september 3021 wordt Bilbo door Frodo en Gandalf vergezeld naar de Grijze Havens, waar zij samen met de laatste groep Elfen het schip nemen over de zee naar Valinor. Bilbo is dan 131 jaar en daarmee een van de oudste Hobbits aller tijden.

Stamboom van de Hobbits 
De volgende stamboom geeft een overzicht van de belangrijkste hobbits uit De Hobbit en In de Ban van de Ring van J.R.R. Tolkien: Bilbo, Frodo, Pepijn, Merijn en Sam Gewissies.

Hobbit